La fumée est un nuage de gaz, de vapeurs et de particules solides émis par un feu, certaines réactions chimiques ou un échauffement ;
 Fumée, est un nom de couleur.

Œuvres 
 1867 : Fumée (Дым), roman de l'écrivain russe Ivan Tourgueniev ;
 2018 : Fumée (Smoke), épisode de la série américaine Better Call Saul

Voir aussi